Ites ist der Familienname folgender Personen:

 Marcus Ites (1883–1962), deutscher evangelischer Pädagoge, Publizist und Historiker
 Otto Ites (1918–1982), deutscher Marineoffizier